Izabela z Valois, též Izabela Francouzská (1313 – 26. července 1383) byla vévodkyně bourbonská, dcera Karla z Valois, zakladatele dynastie Valois a Mahaut ze Châtillonu.

Život 
25. ledna 1336 či 1337 se Izabela provdala za Petra z Bourbonu a měla s ním osm dětí. Petr pravděpodobně trpěl dědičným duševním onemocněním, které zdědil syn Ludvík, dcera Johana a také vnuk Karel.

Pět let po svatbě podědil Petr po otci titul bourbonského vévody. Neuměl však moc hospodařit, měl mnoho věřitelů. Byl však považován za zosobnění tradičního rytířství, během stoleté války bojoval roku 1341 pod velením normandského vévody Jana v bretaňské válce. Roku 1345 se zúčastnil tažení Jana Lucemburského na Litvu. Bojoval v bitvě u Kresčaku, roku 1355 byl zraněn a poté jmenován guvernérem v Gaskoňsku. Po jeho smrti v bitvě u Poitiers roku 1356 se Izabela již znovu neprovdala a strávila zbytek svého života u své dcery Johany v ústraní pařížského královského dvora. Svou dceru o pět let přežila, zemřela 26. července 1383 ve věku 70 let. Je pohřbena v klášteře minoritů v Paříži.

Roku 1999 ji ve filmu Isabela, vévodkyně bourbonská ztvárnila Jiřina Bohdalová.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Dynastie Valois
Bourbonské vévodkyně
Pohřbení v klášteře minoritů v Paříži
Narození v roce 1313
Úmrtí v roce 1383
Úmrtí 26. července
Ženy